Rozgrywki 1951/1952 były 49 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 9 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego bronił Atlas.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1950/1951:

 Zacatepec

 San Sebastián

W sezonie 1951/1952 występowało 12 drużyn - z drugiej ligi awansowało Zacatepec, natomiast po ostatnim sezonie spadł San Sebastián.

Mistrzem Meksyku został zespół Club León, który skompletował 31 punktów. Królem strzelców został Meksykanin Adalberto López z 16 bramkami w 22 meczach (0.73 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU - 1951/1952

LEÓN 3. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1951/1952
1951 w piłce nożnej
1952 w piłce nożnej